

Biografia 
Aribert II sposò la figlia, dal nome sconosciuto, di un certo Ulfred d'Inghilterra.

Con la fine del suo regno si collegano le prime menzioni attendibili degli obodriti nelle fonti storiche: ad esempio, nella "Cronaca dei seguaci di Fredegar", si riporta che i Vendi nel 747 entrarono in guerra contro i Sassoni dalla parte del sovrano dei Franchi, Pipino il Breve.

Note 

Sovrani obodriti
Sovrani dell'VIII secolo
Morti nel 747